E39 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E39, un sous-marin de la Royal Navy.

Électricité 
 E39, une norme de culot de lampe électrique à vis.

Transports 
Automobile
 BMW Série 5 type E39, la quatrième génération de la série 5 du constructeur allemand BMW.

Route
   Route européenne 39, une route traversant la Norvège et le Danemark.

Signalisation
 Panneau E39, un panneau permettant de localiser un état appartenant à la Communauté économique européenne en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres